VM i snooker 1972 var utspritt över nästan ett helt år, från mars 1971 till februari 1972. Det inleddes med att åtta spelare kvalade om två platser i huvudturneringen. Flera av kvalspelarna var nyblivna professionella, trots att de passerat zenit i sina karriärer. Men det var den unge nordirländaren Alex Higgins som imponerade mest i kvalspelet. Men inte nog med det han blev detta år den förste kvalspelaren att vinna hela världsmästerskapet! Higgins var även den yngste världsmästaren någonsin, 22 år och 345 dagar, ett rekord som stod sig tills Stephen Hendry slog det 1990.

Kvartsfinalerna spelades i bäst av 61 frames, med ett undantag: Matchen mellan Rex Williams och Ray Reardon spelades på fem olika snookerklubbar i Skottland, och avgjordes i bäst av 49 frames. Inte heller semifinalerna avgjordes i samma antal frames. Finalen spelades i Birmingham.

Resultat

Huvudturneringen

Kval

Externa länkar 
 

1972 i Storbritannien
Sportåret 1971
Sportåret 1972
1972
Sport i Birmingham